Beuerbach ein geographischer Name:

Orte:
 Beuerbach (Weil), Ortsteil der Gemeinde Weil, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Beuerbach (Hünstetten), Ortsteil der Gemeinde Hünstetten, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Gewässer:
 Beuerbach (Friedberger Ach), linker Zufluss der Friedberger Ach nach Winkl, Gemeinde Prittriching, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

Siehe auch:
 Bauerbach
 Beuerlbach
 Beurener Bach
 Beurer Bach